Калабушкин — фамилия.
 Калабушкин, Евгений Николаевич (род. 1999) — российский хоккеист.
 Калабушкин, Иван Николаевич (1915—1985) — Герой Советского Союза.
 Калабушкин, Игорь Николаевич (род. 1964) — российский тренер по спортивной гимнастике.